Pojem Barbarossa znamená z latiny Rudovous. Známe ho v těchto souvislostech:

 Fridrich I. Barbarossa byl římský král a císař v letech 1152–1190.
 Operace Barbarossa byl název Hitlerova plánu (inspirovaný Fridrichem I.) invaze Německa do SSSR, která byla zahájena 22. června 1941.
 Chajruddín Barbarossa – byl osmanský pirát zvaný také Hizir Reis nebo Barbaros Hayreddin Paşa žijící v letech 1467 nebo 1475–1546.
 Barbarossa – hra s plastelínou.
 Rudovous (hudební skupina)
 Rudovous (film) – film japonského režiséra Akiry Kurosawy